Гергерт () — німецьке прізвище.

 Гергерт Андрій Валерійович — заступник Командира УДА.
  — німецький футболіст.
  — американський футболіст.

Посилання 
 Hergert History, Family Crest & Coats of Arms 
 Hergert . Urbandictionary